Зовнішньоторговельний оборот — економічний показник, що характеризує обсяг зовнішньої торгівлі країни, групи країн чи адміністративно-територіального утворення (регіону) за певний період часу: місяць, квартал, рік.

Найбільші країни по зовнішньоторговельному обігу

Посилання 
 Світова статистика експорту 
 Світова статистика імпорту 

Міжнародна торгівля
Макроекономіка